Сезон ВЕХЛ 1995/1996 — первый официальный сезон Восточно-европейской хоккейной лиги. В чемпионате участвовали восемь команд, чемпионом лиги стал белорусский клуб «Неман» из Гродно.

Первенство проходило в два этапа: на первом этапе матчи проводились в четыре круга между всеми командами. На втором этапе матчи проводились также в четыре круга, но набранные на первом этапе очки обнулялись, а команды делились на две группы (первые четыре боролись за медали, вторые четыре разыгрывали места с 5-го по 8-е).

Первый этап

Второй этап

Розыгрыш медалей

Матчи за 5-8 места

Ссылки 
 Статистика сезона ВЕХЛ 1995/1996 на сайте hockeyarchives.info

1995 год в хоккее
1996 год в хоккее